Emmanuel Courcol (1957-), est un acteur, réalisateur et scénariste français.
 Jean-Pierre Courcol (1944-), est un dirigeant de la presse écrite et ancien joueur de tennis français.

 Maurice-Marie-Rodolphe de Bailliencourt dit Courcol (1883-1961), général français.

Patronyme français